El término Haro puede referirse a:
Comunidad Los Haro situada en Jerez de García Salinas (Zacatecas);
Municipio de Haro situado en La Rioja (España);
Algún miembro de la Familia Haro;
El título nobiliario de Conde de Haro;
Clamor de haro, término que se usa para designar un antiguo recurso legal de origen medieval;
Eduardo Haro Tecglen periodista y ensayista español;
El Estrecho de Haro canal fronterizo entre Canadá y Estados Unidos;
El río Haro del distrito de Abbottabad, en la provincia de la Frontera del Noroeste, Pakistán;
Haro es la mascota mecánica de las series anime de ciencia ficción Gundam;
La empresa Bicicletas Haro, fundada en 1978 por Bob Haro en California;
Haro es un grupo de música trip-hop ceutí.
Haro es uno de los nombres comunes del pez de agua dulce Micropterus salmoides.